Савов — болгарская фамилия

Династия Савовых:
 Стефанаки Христов Савов — участник революционного антиосманского движения в 1870-е годы.
 Савов, Димитр (1887—1951)
 Савов, Михаил (1857—1928) — болгарский генерал, военный министр Болгарии, дипломат.
 Савов, Никола (род. 1942) — болгарский боксёр, бронзовый призёр чемпионата Европы 1967 года.
 Савов, Сава (1865—1940) — болгарский военный деятель, генерал пехоты.